GeForce 700 Series — семейство графических процессоров NVIDIA, используемых в настольных компьютерах и ноутбуках. Чипы семейства основаны на обновлённой архитектуре Kepler, использованной в предыдущей серии GeForce 600, но также включает в себя карты на архитектуре Maxwell и Fermi. Первая модель, GeForce GTX 780, была представлена 23 мая 2013 года.

Архитектура 
Самая мощная модель семейства, GeForce GTX 780, основана на чипе с кодовым названием GK110. GK110 был разработан для высокопроизводительных вычислений с гораздо большей производительностью при работе с 64-битными числами с плавающей точкой (FP64), чем его предшественник, сохраняя при этом весь набор функциональности для исполнения роли GPU. Чип был впервые использован в вычислительных модулях Tesla K20 и K20X, а также в GeForce GTX TITAN из семейства GeForce 600. GeForce GTX 780 был лишен высокой производительности в операциях над FP64, что сделало видеокарту гораздо менее выгодным вычислительным решением, сохранив при этом высокую скорость 3D-рендеринга, необходимую в компьютерных играх.

Модельный ряд

GeForce 700 
Данная часть модельного ряда используется в настольных компьютерах. Выход более дешевых и менее производительных моделей ожидается позднее. Kepler поддерживает использование возможностей Direct3D 11.1 с уровнем () 11_0 через вызовы API DirectX 11.1, но, тем не менее, NVIDIA не включила в Kepler аппаратную поддержку четырёх неигровых функций c уровнем 11_1.

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации () на базовую тактовую частоту ядра.
 3 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков () на базовую тактовую частоту ядра.
 4 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на базовую частоту ядра ( ≈  × 2 × ).
 5 Производительность GTX TITAN в операциях над 64-битными числами составляет 1/3 от его производительности при работе над 32-битными, тогда как для прочих чипов на базе Kepler это соотношение равно 1/24, а для чисто вычислительных карт — 1/2.

GeForce 700M 
Данная часть модельного ряда используется в ноутбуках.

 * Некоторые реализации могут использовать отличные спецификации.
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

См. также 
 Сравнение графических процессоров NVIDIA#GeForce 700 Series

Примечания

Ссылки 
 GK110 Architecture Whitepaper
 GeForce GTX TITAN 
 GeForce GTX 780
 What’s New | GeForce
 Kepler-Powered Notebook GPUs
 A New Dawn
 Nvidia Nsight
 techPowerUp! GPU Database

Nvidia
Видеокарты NVIDIA
Микросхемы видеоконтроллеров